Биндорф:

 Биндорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт
 Биндорф — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания